Winkelmühle ist der Ortsname von

 Winkelmühle (Ippesheim), Ortsteil des Marktes Ippesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Winkelmühle (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Winkelmühle (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Winkelmühle (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Winkelmühle (Doberschütz), Ortsteil der Gemeinde Doberschütz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen